Oliver James (1980) angol színész, énekes
 Oliver James (1987) angol labdarúgó
 Oliver James (para-evező)